Eparchia Toronto – eparchia Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego
 Eparchia św. Cyryla i Metodego w Toronto – eparchia Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowackiego
 Eparchia Mar Addai w Toronto – eparchia Kościoła chaldejskiego